Por Codificadores puede referirse a:

Acción de codificar, es decir, de transformar un contenido a un código.
Codificación digital
Codificación de caracteres
Codificación jurídica
Codificador
Codificador industrial